Il doppio maschile dell'Internazionali BNL d'Italia 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma Daniel Nestor e Nenad Zimonjić li hanno battuti in finale, 7–6(5), 6–3.

Teste di serie 
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (campioni)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (quarti di finale)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (semifinale)

 Bruno Soares /  Kevin Ullyett (semifinale) 
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale) 
 Maks Mirny /  Andy Ram (quarti di finale) 
 Jeff Coetzee /  Jordan Kerr (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2009
ATP World Tour 2009